Константин Любомирский:
 Любомирский, Константин Ксаверьевич (1786—1870) — генерал-майор на русской службе, участник Фридландского сражения.
 Любомирский, Константин Яцек (1620—1663) — польский аристократ, князь, староста.